Christine steht für:
 Christine, weiblicher Vorname
 Christine (Roman), Roman von Stephen King
 Christine (Schiff), Omnibusboot auf dem Bodensee
 Christine (Texas), Ort in Texas, USA

Filme:
 Christine (1958), französischer Liebesfilm von Pierre Gaspard-Huit mit Romy Schneider, Alain Delon etc.
 Christine (1963), DDR-Filmdrama von Slatan Dudow 
 Christine (1983), US-amerikanischer Horrorfilm  von John Carpenter, nach der Vorlage von Stephen King
 Christine (2016), amerikanisch-britisches Drama von Antonio Campos über Christine Chubbuck 

Christine ist der Familienname folgender Personen:
 Miriam Christine (* 1979), maltesische Sängerin
 Virginia Christine (eigentlich Virginia Christine Kraft; 1920–1996), US-amerikanische Filmschauspielerin

Siehe auch:
 Christina (Begriffsklärung)
 Christine Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 Christine. Perfekt war gestern!, deutsche Comedy-Fernsehserie (2013)
 Das Mädchen Christine, DDR-Spielfilm von Arthur Maria Rabenalt (1949)
 Königin Christine (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Rouben Mamoulian (1933)